Municipio de Tejutla kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de Tejutla, El Salvador, Departamento de Chalatenango,

Guatemala 

 Municipio de Tejutla (kommun), Departamento de San Marcos,